Osoby:
 Siegfried von Roedern – niemiecki polityk
 Verena Gräfin von Roedern – niemiecka dyplomatka

Zobacz też:
 Rödern